Joan Llort i Amenós (Guimerà, 1859-1913), hisendat i delegat de l'Assemblea de Manresa.
 Joan Llort i Badies (Guimerà, 1932 - Santa Coloma de Queralt, 2017), religiòs català.
 Joan Llort i Corbella (Tarragona, 1950), esportista i arquitecte català.